Parlamentní volby v Řecku 2015 mohou být:
 parlamentní volby v Řecku v lednu 2015
 parlamentní volby v Řecku v září 2015